Жито́мирская — женская форма еврейской фамилии Житомирский. 

 Известные носители 
 Житомирская, Зинаида Викторовна (1918—1980) — советский библиограф и филолог-германистка, внучка сестра К. Г. Житомирского.
 Житомирская, Сарра Владимировна  (1916—2002) — советский и российский историк, архивистка, переводчица, сестра Д. В. Житомирского.
Житомирская, Светлана Яковлевна (род. 1966) — американский математик, специалистка в области математической физики. См. также 
 Житомирская (значения)